Вадим Викторович Герасимов () — советский ,  корпорации Google.

Биография 
Родился 15 июня 1969 года в городе Нововоронеж Воронежской области.

В 1994—2003 работал и учился в MIT Media Lab.

В 16 лет он стал одним из разработчиков знаменитой видеоигры «Тетрис»: он адаптировал оригинальную игру Алексея Пажитнова на архитектуру PC и двумя годами позже добавил в игру некоторые детали.

Окончил МГУ по специальности «а» в 1992 году и получил степень Ph.D. в MIT в 2003 году.

Имеет три американских патента и более двух десятков публикаций. Провёл год в Японии, девять лет в США.

С 2003 года живёт и работает в Австралии.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница Вадима Герасимова (на англ.)
 Tetris inventor now making waves at Google
 Tetris inventor now making waves at Google
 Создатель «Тетриса» вычеркнул соавторов из истории игры
 https://web.archive.org/web/20180502140544/https://www.rospres.com/hearsay/15126/

Сотрудники Google
Википедия:Биографии современников
Программисты России
Доктора философии
Разработчики компьютерных игр
Тетрис
Геймдизайнеры России
Выпускники МГУ
Программисты США
Программисты Австралии